Il doppio del torneo di tennis ATP Venezia 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Carlos Kirmayr e Cássio Motta che hanno battuto in finale José Luis Clerc e Ilie Năstase 6–4, 6–2.

Teste di serie

 José Luis Clerc /  Ilie Năstase (finale)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (campioni)

 David Carter /  Steve Krulevitz (semifinali)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Venezia 1982